Molekulska formula -{C5H11NO}- se može odnositi na:

 Izovaleramid
 N-Hidroksipiperidin
 N-Metilmorfolin
 Pivalamid